BDO – przedsiębiorstwo-audytorsko-doradczo-konsultingowe
 Baza Danych Ogólnogeograficznych
 Banda das Duas Ordens – portugalskie odznaczenie państwowe
 Bund Deutscher Osten – nazistowska organizacja niemiecka
 1,4-butanodiol – alkohol dihydroksylowy
 The British Darts Organisation